Sepno peut désigner :

Toponymie 
en Pologne
 Sepno, un village du powiat de Grodzisk Wielkopolski ;
 Sepno, un village du powiat d'Oborniki.